Marple (plaats), plaats in Greater Manchester
 Agatha Christie's Marple, Britse televisieserie